Yasmine (ياسمين) est un nom propre utilisé comme prénom ou comme toponyme, qui peut se rapporter à :

Prénom 
Yasmine prénom épicène, mais plutôt féminin, d'origine persane, de la même origine que le mot jasmin.

En tant que prénom floral, on peut le fêter le 5 octobre comme Jasmine, jour de fête des prénoms floraux en mémoire de sainte Fleur.

Ses variantes sont : Yasmina au féminin, et dans d’autres langues Yasmeen, Yasmin, Yasemin, Jasmine et Jasmin.

Personnalités

Pseudonyme 

 Yasmina, chanteuse kabyle
 Yasmine, chanteuse flamande
 Yasmine, ancienne actrice pornographique franco-marocaine

Prénom 
 
 Yasmin Ahmad, réalisatrice, scénariste, productrice et actrice malaisienne
 Yasmin Knock, chanteuse de pop allemande
 Yasmin Lee, actrice pornographique transsexuelle américaine
 Yasmin Levy, chanteuse israélienne séfarade
 Yasmin Ratansi, femme politique canadienne
 Yasmina Baddou, femme politique marocaine
 Yasmina Chelali, styliste et créatrice de mode algérienne
 Yasmina Khadra, pseudonyme de l'écrivain algérien Mohammed Moulessehoul
 Yasmina Reza, femme de lettres et actrice française
 Yasmine Belmadi, comédien français d'origine algérienne
 Yasmine Bleeth, actrice américaine
 Yasmine Boudjenah, femme politique française
 Yasmine Dahm, actrice française
 Yasmine Hamdan, actrice, compositeur et interprète libanaise
 Yasmine Kassari, réalisatrice et une scénariste belge et marocaine
 Yasmine Khlat, comédienne, réalisatrice, traductrice et romancière libanaise
 Yasmine Modestine, actrice française, chanteuse, et auteure de théâtre
 Yasmine Oudni, joueuse algérienne de volleyball
 Yasmine Paige, actrice britannique

Titre 

 Yasmina, film muet d'André Hugon sorti en 1927

Lieu

 Yasmine Hammamet, station balnéaire de Tunisie

Prénom féminin
Prénom masculin